

Geografia 
 Wigmore, Herefordshire – villaggio e parrocchia civile nella contea di Herefordshire

Persone 
 Ann Wigmore (1909-1994) – dottoressa statunitense
 Gin Wigmore (1986 – ) – cantautrice neozelandese.
 Lucy Wigmore (1977 – ) – attrice neozelandese

Altro 
 Wigmore Hall – sala da concerto di Londra